1 gmina w Niemczech:
 Bernstorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Bernstorf – dzielnica Zarrentin am Schaalsee

Zobacz też 
 Bernstorff